Марано:

 Марано — река в Италии и Сан-Марино.
 Марано, Ванесса (род. 1992) — американская киноактриса.
 Марано, Лора (род. 1995) — американская актриса и певица.